Partido-alto — um estilo de samba.
Partido Alto — uma novela da Rede Globo em 1984.
Partido Alto (documentário) — um documentário de Leon Hirszman em 1982.
Partido Alto (escola de samba) - uma escola de samba de Juiz de Fora.

Desambiguações de artes